La gare de Romont (Vosges), située dans la commune française de Romont dans le département des Vosges.
 La gare de Romont (Fribourg), situé sur le territoire de la commune suisse de Romont dans le canton de Fribourg.

Romont